Butendiek bezeichnet die Orte:

 Butendiek (Heide), Ortsteil von Heide (Holstein) im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein
 Butendiek (Glückstadt), Ortsteil von Glückstadt im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Butendiek (Lilienthal), Ortsteil von Lilienthal im Landkreis Osterholz in Niedersachsen

sowie ist der Name für den Offshore-Windpark Butendiek.